Comănescu:
 Alexandru Comănescu
 Gheorghe Comănescu
 Lazăr Comănescu
 Nicolae Comănescu

 Râul Comănescu

Vezi și 
 Râul Comănescu

 Coman (nume de familie)
 Comănici (nume de familie)

 Coman (dezambiguizare)
 Comana (dezambiguizare)
 Comanca (dezambiguizare)
 Comănești (dezambiguizare)

Nume de familie românești